|-
|(72001)||2000 WX188|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,109|| align=right|1,61|| align=right|3,664||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72002)||2000 WP191|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,078|| align=right|7,06|| align=right|3,457||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72003)||2000 XP2|| align=right|16,9|| align=right|2,243|| align=right|0,038|| align=right|7,25|| align=right|3,358||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72004)||2000 XS3|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,180|| align=right|12,92|| align=right|4,155||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72005)||2000 XV6|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,048|| align=right|6,45|| align=right|3,479||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72006)||2000 XJ7|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,106|| align=right|5,44|| align=right|3,240||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72007)||2000 XM7|| align=right|15,9|| align=right|2,209|| align=right|0,159|| align=right|6,66|| align=right|3,283||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72008)||2000 XV7|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,146|| align=right|21,64|| align=right|3,496||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72009)||2000 XF8|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,183|| align=right|6,52|| align=right|3,358||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72010)||2000 XZ8|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,151|| align=right|7,96|| align=right|3,344||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72011)||2000 XL10|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,078|| align=right|15,41|| align=right|3,852||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72012)||2000 XT10|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|3,606||MBA||4. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(72013)||2000 XN11|| align=right|14,2|| align=right|2,576|| align=right|0,145|| align=right|18,80|| align=right|4,133||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72014)||2000 XD12|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,089|| align=right|7,05|| align=right|3,658||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72015)||2000 XC13|| align=right|14,5|| align=right|2,772|| align=right|0,158|| align=right|11,66|| align=right|4,615||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72016)||2000 XF13|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|13,84|| align=right|4,151||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72017)||2000 XK13|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,253|| align=right|13,32|| align=right|3,775||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72018)||2000 XN13|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,143|| align=right|13,84|| align=right|4,090||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72019)||2000 XV14|| align=right|14,5|| align=right|2,727|| align=right|0,139|| align=right|14,44|| align=right|4,504||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72020)||2000 XH15|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,160|| align=right|24,22|| align=right|3,543||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72021) Yisunji||2000 XJ15|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,131|| align=right|7,09|| align=right|3,638||MBA||4. prosince 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(72022)||2000 XE22|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,143|| align=right|6,79|| align=right|3,595||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72023)||2000 XE27|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|7,08|| align=right|3,359||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72024)||2000 XY28|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,112|| align=right|5,18|| align=right|3,264||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72025)||2000 XE29|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,157|| align=right|7,56|| align=right|3,326||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72026)||2000 XO29|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,150|| align=right|10,31|| align=right|3,528||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72027)||2000 XX29|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,067|| align=right|7,27|| align=right|3,366||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72028)||2000 XH30|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,087|| align=right|5,17|| align=right|3,487||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72029)||2000 XY31|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,150|| align=right|9,29|| align=right|3,408||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72030)||2000 XK33|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,049|| align=right|13,22|| align=right|3,778||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72031)||2000 XO34|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,096|| align=right|13,57|| align=right|4,143||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72032)||2000 XF35|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,218|| align=right|12,50|| align=right|4,067||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72033)||2000 XQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,058|| align=right|15,80|| align=right|4,089||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72034)||2000 XS35|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,198|| align=right|24,87|| align=right|3,564||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72035)||2000 XR38|| align=right|15,4|| align=right|2,194|| align=right|0,067|| align=right|6,21|| align=right|3,250||MBA||6. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(72036)||2000 XM44|| align=right|13,9|| align=right|2,325|| align=right|0,278|| align=right|22,57|| align=right|3,544||MBA||9. prosince 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(72037) Castelldefels||2000 XN44|| align=right|15,5|| align=right|2,204|| align=right|0,186|| align=right|4,45|| align=right|3,272||MBA||10. prosince 2000||Begues||J. Manteca
|-
|(72038)||2000 XM48|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,109|| align=right|9,70|| align=right|3,566||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72039)||2000 XG49|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,152|| align=right|7,30|| align=right|3,379||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72040)||2000 XH50|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,155|| align=right|10,39|| align=right|4,428||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72041)||2000 XX53|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,041|| align=right|3,42|| align=right|3,751||MBA||15. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(72042)||2000 YA1|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,143|| align=right|1,20|| align=right|3,675||MBA||17. prosince 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(72043)||2000 YR2|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,149|| align=right|7,15|| align=right|3,633||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72044)||2000 YH5|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,266|| align=right|6,20|| align=right|3,425||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72045)||2000 YJ6|| align=right|15,0|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|4,51|| align=right|3,356||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72046)||2000 YV6|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,130|| align=right|6,97|| align=right|3,330||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72047)||2000 YZ6|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|4,31|| align=right|3,606||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72048)||2000 YC7|| align=right|15,3|| align=right|2,441|| align=right|0,062|| align=right|7,18|| align=right|3,813||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72049)||2000 YH7|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,067|| align=right|4,88|| align=right|3,626||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72050)||2000 YM7|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,080|| align=right|5,67|| align=right|3,778||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72051)||2000 YS7|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,203|| align=right|4,93|| align=right|4,226||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72052)||2000 YW7|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,111|| align=right|6,85|| align=right|3,798||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72053)||2000 YX7|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,217|| align=right|7,94|| align=right|3,348||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72054)||2000 YB8|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,103|| align=right|5,80|| align=right|3,835||MBA||21. prosince 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(72055)||2000 YF8|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,136|| align=right|2,80|| align=right|3,465||MBA||22. prosince 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(72056)||2000 YT8|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,173|| align=right|2,37|| align=right|3,296||MBA||19. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72057)||2000 YS9|| align=right|15,0|| align=right|2,456|| align=right|0,101|| align=right|7,97|| align=right|3,849||MBA||23. prosince 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(72058)||2000 YC15|| align=right|16,0|| align=right|2,401|| align=right|0,115|| align=right|2,81|| align=right|3,719||MBA||21. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(72059) Heojun||2000 YC16|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,133|| align=right|10,72|| align=right|3,629||MBA||21. prosince 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(72060)||2000 YG16|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,138|| align=right|2,33|| align=right|3,765||MBA||23. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72061)||2000 YX16|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,188|| align=right|6,97|| align=right|3,331||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72062)||2000 YR17|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,067|| align=right|5,27|| align=right|3,759||MBA||24. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(72063)||2000 YD18|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,098|| align=right|6,46|| align=right|3,430||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72064)||2000 YG19|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,095|| align=right|2,53|| align=right|3,469||MBA||21. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72065)||2000 YM20|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,179|| align=right|4,68|| align=right|3,410||MBA||27. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72066)||2000 YX21|| align=right|14,0|| align=right|2,589|| align=right|0,053|| align=right|15,69|| align=right|4,165||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72067)||2000 YX26|| align=right|14,4|| align=right|2,869|| align=right|0,166|| align=right|16,62|| align=right|4,858||MBA||25. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72068)||2000 YC29|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,142|| align=right|3,87|| align=right|3,336||MBA||31. prosince 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(72069)||2000 YD29|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,165|| align=right|2,52|| align=right|3,340||MBA||31. prosince 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(72070)||2000 YC33|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|0,77|| align=right|3,378||MBA||31. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(72071)||2000 YO33|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,139|| align=right|4,85|| align=right|3,644||MBA||31. prosince 2000||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(72072)||2000 YS34|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,207|| align=right|9,81|| align=right|4,126||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72073)||2000 YE35|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,208|| align=right|6,00|| align=right|3,435||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72074)||2000 YV35|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,173|| align=right|6,66|| align=right|3,764||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72075)||2000 YN36|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,112|| align=right|5,34|| align=right|4,136||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72076)||2000 YO37|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,156|| align=right|1,30|| align=right|3,679||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72077)||2000 YA38|| align=right|16,3|| align=right|2,169|| align=right|0,101|| align=right|1,10|| align=right|3,194||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72078)||2000 YJ39|| align=right|15,4|| align=right|2,222|| align=right|0,165|| align=right|7,13|| align=right|3,313||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72079)||2000 YR39|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,068|| align=right|6,77|| align=right|3,685||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72080)||2000 YY39|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,137|| align=right|5,90|| align=right|3,599||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72081)||2000 YZ39|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,163|| align=right|1,52|| align=right|3,711||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72082)||2000 YG40|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,236|| align=right|2,51|| align=right|3,519||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72083)||2000 YP40|| align=right|16,8|| align=right|2,293|| align=right|0,094|| align=right|3,83|| align=right|3,471||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72084)||2000 YB41|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,083|| align=right|5,93|| align=right|3,557||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72085)||2000 YH41|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,133|| align=right|3,48|| align=right|3,563||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72086)||2000 YM41|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,057|| align=right|5,98|| align=right|3,632||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72087)||2000 YP41|| align=right|17,1|| align=right|2,269|| align=right|0,171|| align=right|2,89|| align=right|3,417||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72088)||2000 YZ41|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,109|| align=right|4,57|| align=right|3,427||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72089)||2000 YP43|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,043|| align=right|4,90|| align=right|3,596||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72090)||2000 YL45|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,219|| align=right|7,39|| align=right|3,615||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72091)||2000 YY45|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,141|| align=right|5,79|| align=right|3,407||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72092)||2000 YD46|| align=right|17,0|| align=right|2,340|| align=right|0,102|| align=right|1,54|| align=right|3,580||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72093)||2000 YL46|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,185|| align=right|2,13|| align=right|3,693||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72094)||2000 YM47|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,143|| align=right|13,04|| align=right|4,349||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72095)||2000 YY47|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,142|| align=right|7,75|| align=right|4,170||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72096)||2000 YA48|| align=right|17,1|| align=right|2,223|| align=right|0,209|| align=right|4,36|| align=right|3,313||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72097)||2000 YL49|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,096|| align=right|5,55|| align=right|3,647||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72098)||2000 YY49|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,136|| align=right|6,74|| align=right|3,654||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72099)||2000 YQ50|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,067|| align=right|5,58|| align=right|3,481||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72100)||2000 YA51|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,152|| align=right|7,39|| align=right|3,578||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72101)||2000 YB51|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,192|| align=right|2,94|| align=right|3,603||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72102)||2000 YB52|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,112|| align=right|1,82|| align=right|3,742||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72103)||2000 YK52|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,171|| align=right|2,74|| align=right|3,632||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72104)||2000 YU52|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,167|| align=right|2,61|| align=right|3,705||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72105)||2000 YO53|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,123|| align=right|1,82|| align=right|3,716||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72106)||2000 YD54|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,113|| align=right|5,14|| align=right|3,699||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72107)||2000 YL54|| align=right|16,3|| align=right|2,641|| align=right|0,136|| align=right|2,29|| align=right|4,292||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72108)||2000 YT54|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,093|| align=right|3,82|| align=right|3,839||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72109)||2000 YF55|| align=right|15,4|| align=right|2,701|| align=right|0,005|| align=right|6,28|| align=right|4,439||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72110)||2000 YR55|| align=right|16,3|| align=right|2,318|| align=right|0,155|| align=right|5,56|| align=right|3,528||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72111)||2000 YH56|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,101|| align=right|2,23|| align=right|3,391||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72112)||2000 YX57|| align=right|17,0|| align=right|2,360|| align=right|0,160|| align=right|1,15|| align=right|3,625||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72113)||2000 YO58|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,168|| align=right|0,89|| align=right|3,478||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72114)||2000 YJ60|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,182|| align=right|5,17|| align=right|3,884||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72115)||2000 YQ61|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,125|| align=right|11,87|| align=right|4,446||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72116)||2000 YS62|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|4,73|| align=right|3,774||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72117)||2000 YU62|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,107|| align=right|4,55|| align=right|3,536||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72118)||2000 YK63|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,128|| align=right|1,50|| align=right|3,726||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72119)||2000 YL63|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|7,69|| align=right|3,737||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72120)||2000 YP63|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,126|| align=right|2,91|| align=right|3,812||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72121)||2000 YT63|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,110|| align=right|6,15|| align=right|3,533||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72122)||2000 YV63|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,069|| align=right|6,09|| align=right|3,694||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72123)||2000 YP65|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,157|| align=right|4,64|| align=right|4,418||MBA||16. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72124)||2000 YX67|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,187|| align=right|7,91|| align=right|4,417||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72125)||2000 YP68|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,154|| align=right|2,36|| align=right|3,699||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72126)||2000 YQ68|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,100|| align=right|7,22|| align=right|4,479||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72127)||2000 YS71|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,144|| align=right|5,99|| align=right|3,500||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72128)||2000 YW72|| align=right|16,8|| align=right|2,205|| align=right|0,201|| align=right|3,99|| align=right|3,273||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72129)||2000 YP73|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,130|| align=right|7,13|| align=right|3,510||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72130)||2000 YV74|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,110|| align=right|9,31|| align=right|4,229||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72131)||2000 YA75|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,049|| align=right|5,83|| align=right|3,458||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72132)||2000 YY75|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,189|| align=right|3,50|| align=right|3,321||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72133)||2000 YB77|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,122|| align=right|7,94|| align=right|3,562||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72134)||2000 YL77|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,081|| align=right|3,01|| align=right|3,351||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72135)||2000 YS79|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,142|| align=right|1,30|| align=right|3,645||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72136)||2000 YG80|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|4,81|| align=right|3,440||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72137)||2000 YT81|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,236|| align=right|1,63|| align=right|3,620||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72138)||2000 YQ84|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,104|| align=right|3,62|| align=right|3,462||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72139)||2000 YS84|| align=right|14,4|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|3,87|| align=right|3,798||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72140)||2000 YD85|| align=right|14,6|| align=right|2,701|| align=right|0,253|| align=right|13,04|| align=right|4,439||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72141)||2000 YL85|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,049|| align=right|7,27|| align=right|3,695||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72142)||2000 YS85|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,084|| align=right|5,23|| align=right|3,436||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72143)||2000 YQ86|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,200|| align=right|5,74|| align=right|3,612||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72144)||2000 YZ86|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,125|| align=right|4,56|| align=right|3,288||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72145)||2000 YD87|| align=right|15,4|| align=right|2,469|| align=right|0,105|| align=right|7,30|| align=right|3,880||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72146)||2000 YV87|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,116|| align=right|3,42|| align=right|3,612||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72147)||2000 YP90|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,173|| align=right|4,55|| align=right|3,596||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72148)||2000 YY91|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,172|| align=right|2,09|| align=right|3,598||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72149)||2000 YX92|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,126|| align=right|3,19|| align=right|3,706||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72150)||2000 YO93|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,133|| align=right|7,45|| align=right|3,790||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72151)||2000 YL96|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,076|| align=right|2,68|| align=right|4,182||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72152)||2000 YY96|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,153|| align=right|0,77|| align=right|3,683||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72153)||2000 YE97|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,160|| align=right|0,89|| align=right|3,560||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72154)||2000 YY97|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,172|| align=right|0,74|| align=right|3,515||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72155)||2000 YM98|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,152|| align=right|2,69|| align=right|4,397||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72156)||2000 YJ99|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|3,28|| align=right|3,521||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72157)||2000 YR99|| align=right|16,7|| align=right|2,372|| align=right|0,206|| align=right|1,29|| align=right|3,652||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72158)||2000 YU99|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,199|| align=right|4,66|| align=right|3,766||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72159)||2000 YY101|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,061|| align=right|7,69|| align=right|3,684||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72160)||2000 YH102|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,048|| align=right|6,40|| align=right|3,476||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72161)||2000 YZ102|| align=right|13,6|| align=right|3,105|| align=right|0,200|| align=right|16,85|| align=right|5,471||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72162)||2000 YK103|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,065|| align=right|9,14|| align=right|4,304||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72163)||2000 YG104|| align=right|14,3|| align=right|2,629|| align=right|0,087|| align=right|15,00|| align=right|4,262||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72164)||2000 YL104|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,113|| align=right|13,26|| align=right|4,037||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72165)||2000 YJ105|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,231|| align=right|5,94|| align=right|4,078||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72166)||2000 YL105|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,156|| align=right|4,88|| align=right|4,342||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72167)||2000 YX106|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,165|| align=right|14,94|| align=right|4,360||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72168)||2000 YL107|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,214|| align=right|1,57|| align=right|3,460||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72169)||2000 YW107|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,081|| align=right|5,95|| align=right|3,856||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72170)||2000 YU108|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,239|| align=right|3,77|| align=right|3,618||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72171)||2000 YW108|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,135|| align=right|2,63|| align=right|4,177||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72172)||2000 YB109|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,170|| align=right|5,42|| align=right|3,513||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72173)||2000 YC109|| align=right|16,7|| align=right|2,274|| align=right|0,126|| align=right|1,80|| align=right|3,429||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72174)||2000 YO109|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,153|| align=right|7,44|| align=right|3,624||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72175)||2000 YD110|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,130|| align=right|3,47|| align=right|4,198||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72176)||2000 YQ110|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,099|| align=right|6,92|| align=right|3,621||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72177)||2000 YR110|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,159|| align=right|3,56|| align=right|3,651||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72178)||2000 YE113|| align=right|16,5|| align=right|2,263|| align=right|0,130|| align=right|6,35|| align=right|3,404||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72179)||2000 YH113|| align=right|16,6|| align=right|2,192|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,245||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72180)||2000 YT114|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,108|| align=right|2,86|| align=right|3,656||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72181)||2000 YU115|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,135|| align=right|4,71|| align=right|3,312||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72182)||2000 YZ115|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,154|| align=right|3,46|| align=right|3,725||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72183)||2000 YB117|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,159|| align=right|3,29|| align=right|3,641||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72184)||2000 YH117|| align=right|15,3|| align=right|2,184|| align=right|0,177|| align=right|4,99|| align=right|3,227||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72185)||2000 YK117|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,165|| align=right|5,76|| align=right|3,785||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72186)||2000 YH118|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,130|| align=right|7,73|| align=right|4,525||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72187)||2000 YM120|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,095|| align=right|5,03|| align=right|3,518||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72188)||2000 YU120|| align=right|13,7|| align=right|2,690|| align=right|0,118|| align=right|13,52|| align=right|4,411||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72189)||2000 YA121|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,094|| align=right|5,86|| align=right|3,476||MBA||21. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72190)||2000 YG124|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,059|| align=right|5,46|| align=right|3,467||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72191)||2000 YT125|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,149|| align=right|14,95|| align=right|4,584||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72192)||2000 YZ125|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,075|| align=right|7,69|| align=right|3,548||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72193)||2000 YX127|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,177|| align=right|1,40|| align=right|3,838||MBA||29. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72194)||2000 YA128|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,102|| align=right|5,44|| align=right|4,220||MBA||29. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72195)||2000 YD128|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,206|| align=right|2,95|| align=right|3,680||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72196)||2000 YO128|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,100|| align=right|7,52|| align=right|3,443||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72197)||2000 YT128|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,163|| align=right|5,15|| align=right|3,482||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72198)||2000 YY129|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,054|| align=right|9,66|| align=right|3,490||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72199)||2000 YM132|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,144|| align=right|11,52|| align=right|4,532||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72200)||2000 YQ132|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,175|| align=right|15,62|| align=right|4,678||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72201)||2000 YX132|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,150|| align=right|1,82|| align=right|3,785||MBA||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72202)||2000 YY132|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,108|| align=right|8,56|| align=right|4,549||MBA||30. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72203)||2000 YJ133|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,122|| align=right|14,99|| align=right|4,067||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72204)||2000 YV133|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,296|| align=right|5,16|| align=right|3,584||MBA||31. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72205)||2000 YO137|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,189|| align=right|7,71|| align=right|3,389||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(72206)||2000 YL139|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,172|| align=right|4,75|| align=right|3,758||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72207)||2000 YM139|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,198|| align=right|3,65|| align=right|4,134||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72208)||2000 YP139|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,034|| align=right|14,09|| align=right|4,073||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72209)||2000 YD143|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,104|| align=right|6,33|| align=right|3,590||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72210)||2001 AK|| align=right|16,1|| align=right|2,535|| align=right|0,114|| align=right|3,48|| align=right|4,036||MBA||1. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72211)||2001 AS|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,062|| align=right|4,95|| align=right|4,065||MBA||2. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72212)||2001 AT|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,163|| align=right|2,00|| align=right|3,690||MBA||2. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72213)||2001 AU|| align=right|14,9|| align=right|2,837|| align=right|0,107|| align=right|3,87|| align=right|4,777||MBA||2. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72214)||2001 AM3|| align=right|15,9|| align=right|2,675|| align=right|0,014|| align=right|4,23|| align=right|4,374||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72215)||2001 AJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|3,621||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72216)||2001 AG5|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,137|| align=right|2,80|| align=right|3,749||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72217)||2001 AQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,128|| align=right|10,40|| align=right|4,380||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72218)||2001 AL6|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,090|| align=right|5,84|| align=right|3,728||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72219)||2001 AC7|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,054|| align=right|9,84|| align=right|3,698||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72220)||2001 AJ9|| align=right|16,3|| align=right|2,229|| align=right|0,129|| align=right|5,13|| align=right|3,327||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72221)||2001 AY9|| align=right|15,5|| align=right|2,201|| align=right|0,163|| align=right|2,71|| align=right|3,264||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72222)||2001 AD10|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,038|| align=right|1,51|| align=right|4,178||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72223)||2001 AM10|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,105|| align=right|5,80|| align=right|3,698||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72224)||2001 AN11|| align=right|16,2|| align=right|2,529|| align=right|0,031|| align=right|2,02|| align=right|4,022||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72225)||2001 AP12|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,171|| align=right|5,48|| align=right|3,358||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72226)||2001 AJ13|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,188|| align=right|2,75|| align=right|3,573||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72227)||2001 AA14|| align=right|16,6|| align=right|2,310|| align=right|0,112|| align=right|4,32|| align=right|3,511||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72228)||2001 AR14|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,059|| align=right|9,87|| align=right|4,253||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72229)||2001 AK15|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,081|| align=right|12,47|| align=right|3,803||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72230)||2001 AN15|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|5,25|| align=right|3,699||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72231)||2001 AC16|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,147|| align=right|2,71|| align=right|3,779||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72232)||2001 AD16|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,117|| align=right|7,33|| align=right|3,502||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72233)||2001 AJ16|| align=right|14,7|| align=right|2,161|| align=right|0,068|| align=right|2,72|| align=right|3,177||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72234)||2001 AR16|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,140|| align=right|7,10|| align=right|3,866||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72235)||2001 AA17|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,161|| align=right|2,29|| align=right|3,537||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72236)||2001 AD19|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,204|| align=right|7,90|| align=right|4,518||MBA||4. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72237)||2001 AX20|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,102|| align=right|3,23|| align=right|3,273||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72238)||2001 AE21|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,167|| align=right|1,88|| align=right|3,419||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72239)||2001 AF21|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,063|| align=right|7,89|| align=right|3,741||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72240)||2001 AL21|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,068|| align=right|3,76|| align=right|3,750||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72241)||2001 AN23|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,084|| align=right|6,89|| align=right|4,158||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72242)||2001 AT23|| align=right|15,4|| align=right|2,475|| align=right|0,078|| align=right|3,48|| align=right|3,892||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72243)||2001 AW24|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,164|| align=right|5,66|| align=right|3,612||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72244)||2001 AH25|| align=right|13,9|| align=right|2,742|| align=right|0,106|| align=right|10,31|| align=right|4,539||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72245)||2001 AS25|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,113|| align=right|6,87|| align=right|3,390||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72246)||2001 AL26|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,076|| align=right|7,33|| align=right|3,796||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72247)||2001 AH27|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,166|| align=right|7,93|| align=right|3,494||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72248)||2001 AL28|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,243|| align=right|24,97|| align=right|3,500||MBA||6. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72249)||2001 AX28|| align=right|16,0|| align=right|2,253|| align=right|0,145|| align=right|4,33|| align=right|3,382||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72250)||2001 AO29|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,077|| align=right|7,75|| align=right|3,545||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72251)||2001 AJ31|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,154|| align=right|11,56|| align=right|4,075||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72252)||2001 AQ31|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,173|| align=right|2,82|| align=right|3,476||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72253)||2001 AT31|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|3,68|| align=right|3,474||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72254)||2001 AW31|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,173|| align=right|3,46|| align=right|3,573||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72255)||2001 AZ31|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,108|| align=right|5,33|| align=right|3,476||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72256)||2001 AQ32|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,553||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72257)||2001 AV32|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,154|| align=right|5,26|| align=right|3,596||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72258)||2001 AW32|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,204|| align=right|4,53|| align=right|3,444||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72259)||2001 AY32|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,117|| align=right|7,10|| align=right|3,464||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72260)||2001 AQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,171|| align=right|0,133|| align=right|4,62|| align=right|3,198||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72261)||2001 AC34|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,155|| align=right|5,69|| align=right|3,391||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72262)||2001 AD35|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,060|| align=right|7,49|| align=right|3,791||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72263)||2001 AG35|| align=right|14,9|| align=right|2,481|| align=right|0,132|| align=right|7,08|| align=right|3,907||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72264)||2001 AE38|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,073|| align=right|15,79|| align=right|4,194||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72265)||2001 AJ41|| align=right|16,4|| align=right|2,517|| align=right|0,152|| align=right|1,43|| align=right|3,993||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72266)||2001 AL41|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,109|| align=right|6,84|| align=right|3,895||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72267)||2001 AN41|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,049|| align=right|14,24|| align=right|4,114||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72268)||2001 AO41|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,124|| align=right|3,69|| align=right|3,527||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72269)||2001 AQ41|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,148|| align=right|1,18|| align=right|3,274||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72270)||2001 AQ42|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|3,889||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72271)||2001 AS42|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,124|| align=right|7,54|| align=right|3,390||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72272)||2001 AQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,183|| align=right|5,83|| align=right|3,547||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72273)||2001 AR44|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,162|| align=right|3,39|| align=right|3,698||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72274)||2001 AB45|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,096|| align=right|10,04|| align=right|4,607||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72275)||2001 AE45|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,208|| align=right|2,86|| align=right|3,419||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72276)||2001 AN45|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|7,90|| align=right|3,502||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72277)||2001 AZ49|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,201|| align=right|12,03|| align=right|4,328||MBA||15. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72278)||2001 AZ51|| align=right|14,7|| align=right|2,351|| align=right|0,242|| align=right|10,01|| align=right|3,604||MBA||12. ledna 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(72279)||2001 BT|| align=right|14,6|| align=right|2,721|| align=right|0,011|| align=right|5,80|| align=right|4,487||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72280)||2001 BJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,144|| align=right|12,91|| align=right|4,364||MBA||16. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72281)||2001 BF4|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,054|| align=right|7,40|| align=right|3,621||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72282)||2001 BH6|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,168|| align=right|13,40|| align=right|4,534||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72283)||2001 BT7|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,087|| align=right|4,00|| align=right|3,527||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72284)||2001 BG8|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,056|| align=right|4,08|| align=right|3,583||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72285)||2001 BJ9|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,192|| align=right|13,88|| align=right|4,087||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72286)||2001 BL9|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,211|| align=right|8,36|| align=right|4,201||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72287)||2001 BA11|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,092|| align=right|14,70|| align=right|4,020||MBA||16. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72288)||2001 BC13|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|12,76|| align=right|4,279||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72289)||2001 BW14|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,110|| align=right|0,24|| align=right|4,115||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72290)||2001 BQ15|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,077|| align=right|14,85|| align=right|4,332||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72291)||2001 BA17|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,053|| align=right|11,37|| align=right|4,458||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72292)||2001 BE22|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,172|| align=right|4,71|| align=right|3,622||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72293)||2001 BH22|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,133|| align=right|2,92|| align=right|3,602||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72294)||2001 BG23|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|3,793||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72295)||2001 BO24|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,160|| align=right|1,71|| align=right|3,477||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72296)||2001 BX24|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,175|| align=right|1,56|| align=right|3,665||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72297)||2001 BV26|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,197|| align=right|5,84|| align=right|3,478||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72298)||2001 BT28|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,106|| align=right|7,00|| align=right|3,518||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72299)||2001 BC29|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,222|| align=right|1,30|| align=right|3,470||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72300)||2001 BM29|| align=right|15,6|| align=right|2,920|| align=right|0,235|| align=right|3,70|| align=right|4,988||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72301)||2001 BS30|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,114|| align=right|15,71|| align=right|4,082||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72302)||2001 BD31|| align=right|16,9|| align=right|2,313|| align=right|0,122|| align=right|2,07|| align=right|3,518||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72303)||2001 BU31|| align=right|13,9|| align=right|2,529|| align=right|0,067|| align=right|13,94|| align=right|4,022||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72304)||2001 BC32|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,050|| align=right|6,55|| align=right|3,532||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72305)||2001 BB34|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,143|| align=right|0,22|| align=right|5,751||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72306)||2001 BF34|| align=right|15,1|| align=right|2,722|| align=right|0,079|| align=right|6,41|| align=right|4,490||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72307)||2001 BT34|| align=right|16,0|| align=right|2,525|| align=right|0,116|| align=right|3,38|| align=right|4,011||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72308)||2001 BZ34|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,227|| align=right|5,13|| align=right|3,679||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72309)||2001 BJ36|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,114|| align=right|7,37|| align=right|3,616||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72310)||2001 BV39|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,048|| align=right|14,87|| align=right|5,569||MBA||23. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72311)||2001 BU40|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,229|| align=right|1,89|| align=right|3,735||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72312)||2001 BE43|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,078|| align=right|4,98|| align=right|3,503||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72313)||2001 BM43|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,206|| align=right|6,33|| align=right|3,577||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72314)||2001 BR43|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,100|| align=right|11,77|| align=right|4,237||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72315)||2001 BS44|| align=right|14,5|| align=right|2,361|| align=right|0,175|| align=right|6,55|| align=right|3,627||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72316)||2001 BX44|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,194|| align=right|7,07|| align=right|3,558||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72317)||2001 BA45|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,202|| align=right|6,72|| align=right|3,456||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72318)||2001 BN47|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,119|| align=right|2,54|| align=right|4,173||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72319)||2001 BS47|| align=right|14,6|| align=right|3,120|| align=right|0,084|| align=right|4,05|| align=right|5,511||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72320)||2001 BW47|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,049|| align=right|11,13|| align=right|4,375||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72321)||2001 BJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,165|| align=right|10,65|| align=right|4,245||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72322)||2001 BB49|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,131|| align=right|12,26|| align=right|4,322||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72323)||2001 BQ50|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,145|| align=right|12,86|| align=right|4,223||MBA||27. ledna 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(72324)||2001 BM54|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,138|| align=right|7,68|| align=right|4,697||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72325)||2001 BT55|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,153|| align=right|2,97|| align=right|3,721||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72326)||2001 BL56|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,235|| align=right|3,10|| align=right|3,628||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72327)||2001 BG59|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,131|| align=right|3,73|| align=right|3,499||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72328)||2001 BP59|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|3,588||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72329)||2001 BR59|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,127|| align=right|13,28|| align=right|4,300||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72330)||2001 BU59|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|13,55|| align=right|4,190||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72331)||2001 BX59|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,214|| align=right|12,89|| align=right|5,616||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72332)||2001 BC60|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,150|| align=right|2,32|| align=right|3,793||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72333)||2001 BP60|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,052|| align=right|13,91|| align=right|4,338||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72334)||2001 BX60|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,185|| align=right|4,03|| align=right|4,070||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72335)||2001 BJ61|| align=right|15,3|| align=right|2,468|| align=right|0,153|| align=right|12,33|| align=right|3,877||MBA||24. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72336)||2001 BY61|| align=right|15,8|| align=right|2,514|| align=right|0,091|| align=right|12,04|| align=right|3,985||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72337)||2001 BO62|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,086|| align=right|5,29|| align=right|3,505||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72338)||2001 BC63|| align=right|13,7|| align=right|2,593|| align=right|0,039|| align=right|14,20|| align=right|4,175||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72339)||2001 BW63|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,077|| align=right|6,35|| align=right|3,662||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72340)||2001 BO64|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,027|| align=right|6,71|| align=right|4,344||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72341)||2001 BJ65|| align=right|15,7|| align=right|2,565|| align=right|0,180|| align=right|11,71|| align=right|4,108||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72342)||2001 BS66|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,114|| align=right|12,28|| align=right|4,528||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72343)||2001 BT67|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,112|| align=right|3,37|| align=right|4,198||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72344)||2001 BX68|| align=right|14,7|| align=right|2,491|| align=right|0,122|| align=right|3,43|| align=right|3,931||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72345)||2001 BC69|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,211|| align=right|3,16|| align=right|3,582||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72346)||2001 BG69|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,073|| align=right|15,33|| align=right|4,334||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72347)||2001 BN69|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,177|| align=right|4,16|| align=right|3,811||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72348)||2001 BU69|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,125|| align=right|11,11|| align=right|5,528||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72349)||2001 BZ70|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,216|| align=right|1,65|| align=right|3,668||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72350)||2001 BG71|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,088|| align=right|13,08|| align=right|4,395||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72351)||2001 BJ71|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,083|| align=right|1,75|| align=right|3,832||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72352)||2001 BK72|| align=right|13,4|| align=right|2,856|| align=right|0,107|| align=right|15,79|| align=right|4,827||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72353)||2001 BW72|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,071|| align=right|15,09|| align=right|4,219||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72354)||2001 BR74|| align=right|16,1|| align=right|2,606|| align=right|0,044|| align=right|1,88|| align=right|4,206||MBA||31. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72355)||2001 BW74|| align=right|13,5|| align=right|2,580|| align=right|0,158|| align=right|13,19|| align=right|4,144||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72356)||2001 BY74|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,128|| align=right|6,42|| align=right|4,580||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72357)||2001 BA75|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,051|| align=right|10,16|| align=right|5,628||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72358)||2001 BH76|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,142|| align=right|13,99|| align=right|4,543||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72359)||2001 BX76|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,120|| align=right|0,86|| align=right|5,479||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72360)||2001 BM77|| align=right|13,8|| align=right|3,113|| align=right|0,065|| align=right|22,42|| align=right|5,492||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72361)||2001 BX77|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,054|| align=right|11,09|| align=right|5,136||MBA||25. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72362)||2001 BT78|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,070|| align=right|21,63|| align=right|4,103||MBA||22. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72363)||2001 BQ79|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|2,85|| align=right|3,726||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72364)||2001 BU79|| align=right|16,4|| align=right|2,328|| align=right|0,152|| align=right|6,93|| align=right|3,551||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72365)||2001 BY79|| align=right|16,3|| align=right|2,619|| align=right|0,039|| align=right|14,18|| align=right|4,238||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72366)||2001 CO|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,128|| align=right|5,59|| align=right|3,631||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72367)||2001 CL1|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,124|| align=right|15,93|| align=right|4,356||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72368)||2001 CT2|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,080|| align=right|5,63|| align=right|4,596||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72369)||2001 CC3|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,103|| align=right|4,49|| align=right|5,518||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72370)||2001 CD3|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,117|| align=right|10,88|| align=right|5,335||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72371)||2001 CP3|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,118|| align=right|3,61|| align=right|3,766||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72372)||2001 CY4|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,189|| align=right|4,32|| align=right|3,613||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72373)||2001 CE5|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,154|| align=right|4,17|| align=right|3,627||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72374)||2001 CS5|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,075|| align=right|7,72|| align=right|4,693||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72375)||2001 CU6|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,130|| align=right|5,69|| align=right|3,356||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72376)||2001 CY6|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,077|| align=right|11,70|| align=right|5,113||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72377)||2001 CH8|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,179|| align=right|3,19|| align=right|3,871||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72378)||2001 CZ8|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|15,36|| align=right|4,644||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72379)||2001 CR9|| align=right|13,4|| align=right|2,630|| align=right|0,046|| align=right|15,32|| align=right|4,263||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72380)||2001 CF10|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,114|| align=right|5,46|| align=right|4,534||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72381)||2001 CM10|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,127|| align=right|7,07|| align=right|5,504||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72382)||2001 CR10|| align=right|16,7|| align=right|2,257|| align=right|0,140|| align=right|5,09|| align=right|3,390||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72383)||2001 CF11|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,140|| align=right|6,76|| align=right|3,621||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72384)||2001 CF12|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,248|| align=right|6,01|| align=right|3,677||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72385)||2001 CK12|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,103|| align=right|4,79|| align=right|4,200||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72386)||2001 CW12|| align=right|15,0|| align=right|2,486|| align=right|0,146|| align=right|7,00|| align=right|3,918||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72387)||2001 CF13|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,055|| align=right|6,79|| align=right|3,490||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72388)||2001 CC16|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,060|| align=right|9,87|| align=right|4,174||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72389)||2001 CE16|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,122|| align=right|6,18|| align=right|4,626||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72390)||2001 CL16|| align=right|16,8|| align=right|2,355|| align=right|0,207|| align=right|3,00|| align=right|3,614||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72391)||2001 CB17|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,098|| align=right|5,23|| align=right|4,173||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72392)||2001 CH17|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,107|| align=right|1,25|| align=right|4,036||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72393)||2001 CH18|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,143|| align=right|0,60|| align=right|3,494||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72394)||2001 CJ19|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,127|| align=right|12,43|| align=right|4,406||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72395)||2001 CG20|| align=right|15,0|| align=right|2,798|| align=right|0,105|| align=right|9,36|| align=right|4,680||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72396)||2001 CU20|| align=right|12,7|| align=right|2,384|| align=right|0,202|| align=right|25,89|| align=right|3,679||MBA||4. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72397)||2001 CV21|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,171|| align=right|3,10|| align=right|3,717||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72398)||2001 CJ22|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,055|| align=right|6,65|| align=right|4,533||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72399)||2001 CN22|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,172|| align=right|2,79|| align=right|3,593||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72400)||2001 CX22|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,070|| align=right|3,74|| align=right|4,063||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72401)||2001 CS23|| align=right|16,9|| align=right|2,300|| align=right|0,174|| align=right|1,88|| align=right|3,488||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72402)||2001 CV24|| align=right|16,1|| align=right|2,797|| align=right|0,011|| align=right|1,83|| align=right|4,676||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72403)||2001 CZ25|| align=right|15,8|| align=right|2,740|| align=right|0,155|| align=right|3,56|| align=right|4,535||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72404)||2001 CG26|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,099|| align=right|5,80|| align=right|3,645||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72405)||2001 CD27|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,120|| align=right|12,59|| align=right|4,233||MBA||2. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72406)||2001 CH27|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,137|| align=right|12,29|| align=right|4,213||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72407)||2001 CK27|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,067|| align=right|8,68|| align=right|4,080||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72408)||2001 CQ27|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,086|| align=right|12,62|| align=right|5,311||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72409)||2001 CV27|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,155|| align=right|10,71|| align=right|4,466||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72410)||2001 CD28|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,093|| align=right|11,65|| align=right|4,289||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72411)||2001 CP28|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,085|| align=right|6,78|| align=right|3,589||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72412)||2001 CA29|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,124|| align=right|9,36|| align=right|4,555||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72413)||2001 CF29|| align=right|15,4|| align=right|2,292|| align=right|0,116|| align=right|6,93|| align=right|3,469||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72414)||2001 CT30|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,047|| align=right|14,41|| align=right|4,248||MBA||2. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72415)||2001 CV30|| align=right|13,7|| align=right|2,989|| align=right|0,145|| align=right|13,80|| align=right|5,166||MBA||2. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72416)||2001 CG31|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,213|| align=right|5,54|| align=right|3,674||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72417)||2001 CF32|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,069|| align=right|4,94|| align=right|4,343||MBA||11. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(72418)||2001 CO33|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,138|| align=right|13,48|| align=right|4,703||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72419)||2001 CJ34|| align=right|14,1|| align=right|2,648|| align=right|0,131|| align=right|14,73|| align=right|4,309||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72420)||2001 CY35|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,047|| align=right|5,52|| align=right|4,638||MBA||14. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(72421)||2001 CF36|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,213|| align=right|6,04|| align=right|3,540||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72422)||2001 CF38|| align=right|13,2|| align=right|3,156|| align=right|0,138|| align=right|24,38|| align=right|5,607||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72423)||2001 CS38|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,103|| align=right|7,41|| align=right|3,413||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72424)||2001 CC39|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,119|| align=right|7,55|| align=right|3,695||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72425)||2001 CS39|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,131|| align=right|12,06|| align=right|4,316||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72426)||2001 CA40|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,083|| align=right|16,33|| align=right|4,119||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72427)||2001 CO40|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,196|| align=right|14,45|| align=right|4,085||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72428)||2001 CE41|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,083|| align=right|17,59|| align=right|4,318||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72429)||2001 CN41|| align=right|14,2|| align=right|2,733|| align=right|0,135|| align=right|9,28|| align=right|4,517||MBA||15. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(72430)||2001 CY41|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,389|| align=right|18,46|| align=right|5,582||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72431)||2001 CD42|| align=right|13,1|| align=right|3,131|| align=right|0,215|| align=right|16,99|| align=right|5,539||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72432)||2001 CO42|| align=right|15,7|| align=right|2,607|| align=right|0,149|| align=right|5,55|| align=right|4,210||MBA||14. února 2001||Carbuncle Hill||D. P. Pray
|-
|(72433)||2001 CT42|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,168|| align=right|5,07|| align=right|3,822||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72434)||2001 CV42|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,050|| align=right|4,82|| align=right|4,533||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72435)||2001 CH43|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,112|| align=right|15,38|| align=right|4,115||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72436)||2001 CH44|| align=right|15,2|| align=right|2,734|| align=right|0,133|| align=right|15,04|| align=right|4,521||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72437)||2001 CV44|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,061|| align=right|15,09|| align=right|4,367||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72438)||2001 CB45|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,158|| align=right|14,46|| align=right|4,062||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72439)||2001 CE45|| align=right|13,9|| align=right|2,607|| align=right|0,083|| align=right|15,77|| align=right|4,208||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72440)||2001 CH45|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,072|| align=right|17,24|| align=right|5,742||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72441)||2001 CD47|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,122|| align=right|2,75|| align=right|4,268||MBA||13. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72442)||2001 CN47|| align=right|16,8|| align=right|2,276|| align=right|0,184|| align=right|5,00|| align=right|3,434||MBA||12. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72443)||2001 CU47|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,147|| align=right|2,22|| align=right|3,759||MBA||12. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72444)||2001 CZ48|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,122|| align=right|14,48|| align=right|4,365||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72445)||2001 DD|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,044|| align=right|5,22|| align=right|4,533||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(72446)||2001 DM|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,100|| align=right|9,39|| align=right|5,771||MBA||16. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72447)||2001 DP|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,069|| align=right|0,88|| align=right|5,226||MBA||16. února 2001||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(72448)||2001 DD2|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,179|| align=right|2,56|| align=right|3,562||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72449)||2001 DS3|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,076|| align=right|7,18|| align=right|3,610||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72450)||2001 DV5|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,085|| align=right|7,20|| align=right|3,434||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72451)||2001 DW5|| align=right|15,3|| align=right|2,996|| align=right|0,065|| align=right|10,36|| align=right|5,186||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72452)||2001 DL6|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,165|| align=right|12,92|| align=right|4,314||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72453)||2001 DO6|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,216|| align=right|9,22|| align=right|5,647||MBA||16. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(72454)||2001 DR9|| align=right|13,5|| align=right|3,087|| align=right|0,199|| align=right|16,22|| align=right|5,424||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72455)||2001 DX10|| align=right|15,6|| align=right|2,600|| align=right|0,063|| align=right|3,57|| align=right|4,192||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72456)||2001 DZ12|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,216|| align=right|1,98|| align=right|3,705||MBA||19. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72457)||2001 DB14|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|22,93|| align=right|3,496||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72458)||2001 DA16|| align=right|16,5|| align=right|2,653|| align=right|0,091|| align=right|13,25|| align=right|4,320||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72459)||2001 DP18|| align=right|14,4|| align=right|2,626|| align=right|0,137|| align=right|15,10|| align=right|4,254||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72460)||2001 DU18|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,166|| align=right|10,54|| align=right|4,568||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72461)||2001 DV18|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,130|| align=right|27,33|| align=right|4,101||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72462)||2001 DL21|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,100|| align=right|15,74|| align=right|5,759||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72463)||2001 DP21|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,060|| align=right|11,01|| align=right|5,197||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72464)||2001 DU21|| align=right|13,8|| align=right|2,640|| align=right|0,137|| align=right|15,07|| align=right|4,288||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72465)||2001 DN23|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,047|| align=right|6,16|| align=right|4,635||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72466)||2001 DS23|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,146|| align=right|6,44|| align=right|4,092||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72467)||2001 DK24|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,277|| align=right|4,57|| align=right|4,069||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72468)||2001 DX24|| align=right|14,7|| align=right|2,558|| align=right|0,154|| align=right|12,74|| align=right|4,090||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72469)||2001 DW27|| align=right|15,9|| align=right|2,707|| align=right|0,043|| align=right|2,84|| align=right|4,454||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72470)||2001 DT28|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,010|| align=right|11,98|| align=right|5,370||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72471)||2001 DV30|| align=right|13,9|| align=right|3,014|| align=right|0,085|| align=right|11,03|| align=right|5,231||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72472)||2001 DX32|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,129|| align=right|2,48|| align=right|5,495||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72473)||2001 DD34|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,147|| align=right|14,71|| align=right|4,152||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72474)||2001 DD35|| align=right|16,4|| align=right|2,441|| align=right|0,104|| align=right|1,53|| align=right|3,813||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72475)||2001 DJ35|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,096|| align=right|6,63|| align=right|4,589||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72476)||2001 DZ36|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,154|| align=right|12,35|| align=right|5,573||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72477)||2001 DQ37|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,156|| align=right|14,45|| align=right|4,174||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72478)||2001 DK38|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,181|| align=right|13,55|| align=right|4,487||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72479)||2001 DO38|| align=right|14,8|| align=right|2,595|| align=right|0,043|| align=right|15,36|| align=right|4,180||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72480)||2001 DY38|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,146|| align=right|5,62|| align=right|3,479||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72481)||2001 DN39|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,080|| align=right|4,95|| align=right|4,080||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72482)||2001 DT39|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,204|| align=right|6,13|| align=right|3,399||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72483)||2001 DY39|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,092|| align=right|6,75|| align=right|4,239||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72484)||2001 DQ40|| align=right|16,8|| align=right|2,553|| align=right|0,102|| align=right|2,79|| align=right|4,078||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72485)||2001 DS41|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,145|| align=right|2,08|| align=right|5,652||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72486)||2001 DT41|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,143|| align=right|0,67|| align=right|3,703||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72487)||2001 DA43|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,018|| align=right|7,18|| align=right|4,483||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72488)||2001 DR43|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,170|| align=right|1,40|| align=right|3,777||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72489)||2001 DM45|| align=right|15,8|| align=right|2,618|| align=right|0,067|| align=right|2,06|| align=right|4,236||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72490)||2001 DW46|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,150|| align=right|3,24|| align=right|3,435||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72491)||2001 DR49|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|27,22|| align=right|4,170||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72492)||2001 DG54|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,049|| align=right|3,81|| align=right|4,472||MBA||21. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72493)||2001 DP59|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,156|| align=right|8,49|| align=right|4,577||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72494)||2001 DS59|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,075|| align=right|19,04|| align=right|5,470||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72495)||2001 DX59|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,064|| align=right|10,22|| align=right|4,169||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72496)||2001 DO61|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,166|| align=right|4,54|| align=right|3,622||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72497)||2001 DD62|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,093|| align=right|14,01|| align=right|4,176||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72498)||2001 DN63|| align=right|15,6|| align=right|2,752|| align=right|0,064|| align=right|4,63|| align=right|4,565||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72499)||2001 DR66|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,171|| align=right|0,67|| align=right|3,665||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72500)||2001 DT66|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|3,727||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72501)||2001 DA67|| align=right|14,9|| align=right|2,867|| align=right|0,023|| align=right|6,07|| align=right|4,853||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72502)||2001 DK67|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,114|| align=right|6,83|| align=right|4,489||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72503)||2001 DT68|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,168|| align=right|1,89|| align=right|3,622||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72504)||2001 DA69|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,057|| align=right|10,27|| align=right|5,142||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72505)||2001 DP69|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,168|| align=right|2,14|| align=right|3,708||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72506)||2001 DV69|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|1,71|| align=right|3,789||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72507)||2001 DX69|| align=right|15,2|| align=right|3,204|| align=right|0,167|| align=right|1,13|| align=right|5,735||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72508)||2001 DY70|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,142|| align=right|1,69|| align=right|3,718||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72509)||2001 DJ73|| align=right|15,5|| align=right|2,758|| align=right|0,066|| align=right|1,58|| align=right|4,580||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72510)||2001 DS73|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,028|| align=right|3,22|| align=right|4,531||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72511)||2001 DW73|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,192|| align=right|12,37|| align=right|5,410||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72512)||2001 DR75|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,062|| align=right|7,41|| align=right|4,130||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72513)||2001 DW78|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,170|| align=right|12,56|| align=right|5,708||MBA||18. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72514)||2001 DC79|| align=right|14,4|| align=right|2,813|| align=right|0,064|| align=right|12,85|| align=right|4,716||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72515)||2001 DD79|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,148|| align=right|10,79|| align=right|3,523||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72516)||2001 DC81|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,083|| align=right|7,54|| align=right|4,557||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72517)||2001 DK81|| align=right|14,6|| align=right|2,815|| align=right|0,051|| align=right|7,19|| align=right|4,722||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72518)||2001 DP86|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,106|| align=right|5,02|| align=right|4,419||MBA||25. února 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(72519)||2001 DR87|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,139|| align=right|3,67|| align=right|3,554||MBA||21. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72520)||2001 DB88|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,047|| align=right|9,98|| align=right|5,138||MBA||24. února 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(72521)||2001 DE89|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,016|| align=right|5,64|| align=right|4,505||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72522)||2001 DZ89|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,038|| align=right|8,81|| align=right|4,624||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72523)||2001 DC91|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,105|| align=right|12,00|| align=right|4,627||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72524)||2001 DB92|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,033|| align=right|13,85|| align=right|4,226||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72525)||2001 DL92|| align=right|14,5|| align=right|2,980|| align=right|0,082|| align=right|12,30|| align=right|5,142||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72526)||2001 DV92|| align=right|17,0|| align=right|2,315|| align=right|0,215|| align=right|3,49|| align=right|3,522||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72527)||2001 DK94|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,087|| align=right|5,92|| align=right|3,782||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72528)||2001 DH95|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,118|| align=right|14,11|| align=right|4,348||MBA||18. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72529)||2001 DT96|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,115|| align=right|7,31|| align=right|3,726||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72530)||2001 DJ98|| align=right|15,7|| align=right|2,695|| align=right|0,132|| align=right|5,58|| align=right|4,425||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72531)||2001 DV98|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,224|| align=right|6,58|| align=right|5,296||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72532)||2001 DD99|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,163|| align=right|2,71|| align=right|3,819||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72533)||2001 DL99|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,036|| align=right|9,60|| align=right|4,087||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72534)||2001 DZ99|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,052|| align=right|11,58|| align=right|4,379||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72535)||2001 DX100|| align=right|15,9|| align=right|2,482|| align=right|0,072|| align=right|7,95|| align=right|3,909||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72536)||2001 DM102|| align=right|14,4|| align=right|2,730|| align=right|0,174|| align=right|9,63|| align=right|4,509||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72537)||2001 DP102|| align=right|15,0|| align=right|2,491|| align=right|0,120|| align=right|7,79|| align=right|3,930||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72538)||2001 DR102|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,483||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72539)||2001 DW103|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,070|| align=right|3,75|| align=right|4,182||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72540)||2001 DE104|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,148|| align=right|1,71|| align=right|5,507||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72541)||2001 DO104|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,076|| align=right|0,92|| align=right|5,010||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72542)||2001 DE105|| align=right|16,3|| align=right|2,563|| align=right|0,129|| align=right|1,54|| align=right|4,103||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72543)||2001 DN106|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,071|| align=right|10,55|| align=right|4,138||MBA||26. února 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(72544)||2001 DG108|| align=right|16,5|| align=right|2,544|| align=right|0,101|| align=right|2,99|| align=right|4,056||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72545)||2001 EP|| align=right|14,0|| align=right|3,048|| align=right|0,056|| align=right|10,64|| align=right|5,320||MBA||3. března 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(72546)||2001 ES|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,126|| align=right|4,74|| align=right|3,432||MBA||4. března 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(72547)||2001 ET|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,159|| align=right|13,45|| align=right|4,605||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72548)||2001 EF1|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,117|| align=right|10,37|| align=right|4,170||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72549)||2001 EG1|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,162|| align=right|10,82|| align=right|4,102||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72550)||2001 EJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,147|| align=right|8,58|| align=right|4,616||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72551)||2001 EQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,652|| align=right|0,054|| align=right|22,37|| align=right|4,317||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72552)||2001 EK2|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,216|| align=right|12,48|| align=right|4,552||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72553)||2001 EY2|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,048|| align=right|2,83|| align=right|4,364||MBA||3. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72554)||2001 ET3|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,115|| align=right|2,03|| align=right|5,339||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72555)||2001 EM4|| align=right|15,5|| align=right|2,773|| align=right|0,105|| align=right|5,47|| align=right|4,617||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72556)||2001 EY4|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,109|| align=right|3,11|| align=right|4,886||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72557)||2001 EN5|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,058|| align=right|7,23|| align=right|4,545||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72558)||2001 ER5|| align=right|14,9|| align=right|3,211|| align=right|0,107|| align=right|5,51|| align=right|5,752||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72559)||2001 EZ5|| align=right|14,1|| align=right|3,028|| align=right|0,053|| align=right|11,56|| align=right|5,268||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72560)||2001 ES6|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|4,77|| align=right|4,219||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72561)||2001 EX6|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,192|| align=right|3,59|| align=right|3,465||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72562)||2001 EM7|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,176|| align=right|6,04|| align=right|4,302||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72563)||2001 EN7|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,039|| align=right|9,45|| align=right|5,623||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72564)||2001 EM8|| align=right|15,9|| align=right|2,694|| align=right|0,038|| align=right|3,03|| align=right|4,421||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72565)||2001 ET8|| align=right|15,8|| align=right|2,734|| align=right|0,060|| align=right|2,41|| align=right|4,520||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72566)||2001 EC9|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,071|| align=right|5,08|| align=right|4,065||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72567)||2001 EX10|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|14,09|| align=right|5,507||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72568)||2001 EZ12|| align=right|13,7|| align=right|2,445|| align=right|0,198|| align=right|15,70|| align=right|3,822||MBA||5. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72569)||2001 EC13|| align=right|13,9|| align=right|2,349|| align=right|0,296|| align=right|24,75|| align=right|3,600||MBA||14. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72570)||2001 EB14|| align=right|13,7|| align=right|2,604|| align=right|0,123|| align=right|14,74|| align=right|4,201||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72571)||2001 ED14|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,061|| align=right|13,61|| align=right|5,128||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72572)||2001 EL14|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,039|| align=right|10,64|| align=right|5,430||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72573)||2001 EE16|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,019|| align=right|7,97|| align=right|5,529||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72574)||2001 EJ16|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,071|| align=right|11,95|| align=right|4,672||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72575)||2001 ET16|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,161|| align=right|1,87|| align=right|3,743||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72576)||2001 EN18|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,071|| align=right|13,93|| align=right|4,289||MBA||14. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72577)||2001 ER18|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,119|| align=right|13,53|| align=right|4,337||MBA||14. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72578)||2001 EW18|| align=right|15,6|| align=right|2,592|| align=right|0,135|| align=right|4,12|| align=right|4,172||MBA||14. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72579)||2001 EU19|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,121|| align=right|10,43|| align=right|5,738||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72580)||2001 ET21|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,120|| align=right|5,66|| align=right|3,797||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72581)||2001 EE22|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,106|| align=right|3,42|| align=right|4,208||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72582)||2001 EH27|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,120|| align=right|0,37|| align=right|5,505||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72583)||2001 FV|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,037|| align=right|10,31|| align=right|5,102||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72584)||2001 FO1|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,039|| align=right|9,56|| align=right|5,126||MBA||19. března 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72585)||2001 FT1|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,105|| align=right|5,35|| align=right|5,682||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72586)||2001 FY1|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,084|| align=right|9,63|| align=right|5,147||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72587)||2001 FP2|| align=right|15,6|| align=right|2,849|| align=right|0,098|| align=right|2,77|| align=right|4,808||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72588)||2001 FR3|| align=right|15,1|| align=right|2,918|| align=right|0,145|| align=right|4,20|| align=right|4,985||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72589)||2001 FY3|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,091|| align=right|14,48|| align=right|4,161||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72590)||2001 FF5|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,075|| align=right|12,27|| align=right|4,519||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72591)||2001 FO5|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,108|| align=right|7,39|| align=right|4,526||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72592)||2001 FQ5|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,098|| align=right|8,44|| align=right|4,570||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72593)||2001 FA6|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,099|| align=right|13,82|| align=right|4,313||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72594)||2001 FG6|| align=right|13,2|| align=right|3,379|| align=right|0,098|| align=right|9,87|| align=right|6,211||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72595)||2001 FW7|| align=right|14,5|| align=right|2,530|| align=right|0,195|| align=right|16,94|| align=right|4,024||MBA||20. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72596) Zilkha||2001 FF9|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,194|| align=right|14,57|| align=right|3,715||MBA||21. března 2001||Needville||J. Dellinger; K. Rivich
|-
|(72597)||2001 FW10|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,148|| align=right|13,97|| align=right|5,670||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72598)||2001 FM11|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,105|| align=right|8,68|| align=right|4,396||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72599)||2001 FE12|| align=right|14,3|| align=right|3,193|| align=right|0,057|| align=right|10,75|| align=right|5,706||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72600)||2001 FS12|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,050|| align=right|11,40|| align=right|5,366||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72601)||2001 FH13|| align=right|15,8|| align=right|2,781|| align=right|0,036|| align=right|1,67|| align=right|4,638||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72602)||2001 FC14|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,092|| align=right|5,53|| align=right|5,574||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72603)||2001 FG15|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,123|| align=right|1,67|| align=right|5,669||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72604)||2001 FK15|| align=right|15,0|| align=right|3,034|| align=right|0,105|| align=right|5,05|| align=right|5,285||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72605)||2001 FQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,999|| align=right|0,060|| align=right|9,19|| align=right|5,193||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72606)||2001 FD16|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,165|| align=right|7,27|| align=right|5,697||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72607)||2001 FH17|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,056|| align=right|1,32|| align=right|4,856||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72608)||2001 FL17|| align=right|15,1|| align=right|2,999|| align=right|0,043|| align=right|1,54|| align=right|5,192||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72609)||2001 FN17|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,061|| align=right|10,40|| align=right|5,749||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72610)||2001 FJ18|| align=right|15,1|| align=right|2,756|| align=right|0,024|| align=right|6,95|| align=right|4,575||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72611)||2001 FO18|| align=right|15,1|| align=right|2,838|| align=right|0,048|| align=right|4,23|| align=right|4,780||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72612)||2001 FT19|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,032|| align=right|5,97|| align=right|4,607||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72613)||2001 FK20|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,071|| align=right|3,56|| align=right|4,613||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72614)||2001 FU20|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,035|| align=right|9,25|| align=right|5,260||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72615)||2001 FK21|| align=right|13,8|| align=right|2,687|| align=right|0,184|| align=right|14,30|| align=right|4,404||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72616)||2001 FO21|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,135|| align=right|6,33|| align=right|5,717||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72617)||2001 FY21|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,097|| align=right|11,79|| align=right|5,381||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72618)||2001 FC23|| align=right|15,0|| align=right|2,761|| align=right|0,109|| align=right|9,45|| align=right|4,586||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72619)||2001 FO23|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,027|| align=right|10,68|| align=right|4,404||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72620)||2001 FG25|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,129|| align=right|13,02|| align=right|4,365||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72621)||2001 FJ25|| align=right|13,6|| align=right|2,607|| align=right|0,195|| align=right|10,00|| align=right|4,208||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72622)||2001 FE26|| align=right|15,1|| align=right|3,190|| align=right|0,115|| align=right|5,64|| align=right|5,696||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72623)||2001 FK26|| align=right|13,8|| align=right|3,012|| align=right|0,132|| align=right|11,38|| align=right|5,226||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72624)||2001 FH27|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,026|| align=right|10,19|| align=right|4,384||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72625)||2001 FP27|| align=right|14,8|| align=right|2,995|| align=right|0,028|| align=right|9,54|| align=right|5,183||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72626)||2001 FR27|| align=right|14,7|| align=right|2,817|| align=right|0,058|| align=right|2,82|| align=right|4,727||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72627)||2001 FZ27|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,060|| align=right|9,89|| align=right|5,646||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72628)||2001 FR29|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,073|| align=right|13,38|| align=right|4,557||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72629)||2001 FZ29|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,163|| align=right|11,06|| align=right|5,620||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72630)||2001 FO30|| align=right|15,8|| align=right|2,515|| align=right|0,107|| align=right|11,79|| align=right|3,989||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72631)||2001 FW30|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,057|| align=right|10,73|| align=right|5,650||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72632)||2001 FF31|| align=right|15,0|| align=right|3,190|| align=right|0,125|| align=right|6,55|| align=right|5,696||MBA||23. března 2001||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(72633) Randygroth||2001 FJ31|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,087|| align=right|1,67|| align=right|4,461||MBA||22. března 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(72634)||2001 FF33|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,020|| align=right|13,98|| align=right|4,438||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72635)||2001 FM34|| align=right|14,7|| align=right|2,990|| align=right|0,121|| align=right|9,63|| align=right|5,168||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72636)||2001 FB35|| align=right|16,4|| align=right|2,560|| align=right|0,071|| align=right|2,09|| align=right|4,095||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72637)||2001 FA36|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,056|| align=right|9,11|| align=right|4,482||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72638)||2001 FK36|| align=right|16,2|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|4,57|| align=right|4,078||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72639)||2001 FX36|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,092|| align=right|7,22|| align=right|4,075||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72640)||2001 FQ37|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,052|| align=right|10,58|| align=right|5,422||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72641)||2001 FT37|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,065|| align=right|13,71|| align=right|4,051||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72642)||2001 FC40|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,026|| align=right|2,33|| align=right|4,688||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72643)||2001 FJ40|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,071|| align=right|11,09|| align=right|5,277||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72644)||2001 FC41|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,078|| align=right|10,33|| align=right|5,035||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72645)||2001 FX41|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,140|| align=right|10,98|| align=right|5,447||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72646)||2001 FB42|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,090|| align=right|6,99|| align=right|4,046||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72647)||2001 FO42|| align=right|14,8|| align=right|3,103|| align=right|0,067|| align=right|0,81|| align=right|5,464||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72648)||2001 FY42|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,064|| align=right|5,88|| align=right|4,644||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72649)||2001 FU43|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,193|| align=right|12,14|| align=right|4,299||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72650)||2001 FP44|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,200|| align=right|23,38|| align=right|3,528||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72651)||2001 FU44|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,166|| align=right|11,77|| align=right|5,637||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72652)||2001 FZ44|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,090|| align=right|1,92|| align=right|4,521||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72653)||2001 FA45|| align=right|14,8|| align=right|2,903|| align=right|0,052|| align=right|2,71|| align=right|4,946||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72654)||2001 FD46|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,181|| align=right|5,24|| align=right|4,331||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72655)||2001 FK46|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,096|| align=right|10,32|| align=right|5,416||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72656)||2001 FL46|| align=right|15,8|| align=right|2,690|| align=right|0,220|| align=right|5,41|| align=right|4,411||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72657)||2001 FM46|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,085|| align=right|15,27|| align=right|5,411||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72658)||2001 FS46|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,064|| align=right|10,16|| align=right|5,423||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72659)||2001 FV46|| align=right|14,1|| align=right|3,227|| align=right|0,083|| align=right|9,24|| align=right|5,795||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72660)||2001 FA47|| align=right|14,7|| align=right|2,966|| align=right|0,042|| align=right|9,06|| align=right|5,106||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72661)||2001 FB48|| align=right|14,5|| align=right|2,903|| align=right|0,129|| align=right|15,36|| align=right|4,945||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72662)||2001 FT48|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,119|| align=right|17,44|| align=right|5,611||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72663)||2001 FD49|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,052|| align=right|10,22|| align=right|5,345||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72664)||2001 FH49|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,138|| align=right|8,59|| align=right|5,459||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72665)||2001 FQ49|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,096|| align=right|17,61|| align=right|5,613||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72666)||2001 FU50|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,135|| align=right|4,27|| align=right|5,708||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72667)||2001 FY50|| align=right|13,2|| align=right|3,181|| align=right|0,092|| align=right|23,14|| align=right|5,673||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72668)||2001 FG51|| align=right|15,5|| align=right|2,878|| align=right|0,051|| align=right|2,04|| align=right|4,882||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72669)||2001 FF52|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,050|| align=right|16,64|| align=right|5,664||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72670)||2001 FL52|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,153|| align=right|4,10|| align=right|5,468||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72671)||2001 FS52|| align=right|15,5|| align=right|2,696|| align=right|0,154|| align=right|11,51|| align=right|4,427||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72672)||2001 FG53|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,123|| align=right|3,43|| align=right|5,401||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72673)||2001 FW53|| align=right|14,5|| align=right|3,062|| align=right|0,148|| align=right|16,40|| align=right|5,356||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72674)||2001 FB54|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,046|| align=right|15,50|| align=right|4,132||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72675)||2001 FP54|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,074|| align=right|12,42|| align=right|4,520||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72676)||2001 FM56|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,042|| align=right|10,79|| align=right|5,314||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72677)||2001 FA60|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,165|| align=right|2,36|| align=right|3,761||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72678)||2001 FY60|| align=right|13,7|| align=right|3,018|| align=right|0,108|| align=right|11,21|| align=right|5,243||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72679)||2001 FF61|| align=right|16,1|| align=right|2,654|| align=right|0,083|| align=right|8,36|| align=right|4,324||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72680)||2001 FJ62|| align=right|15,2|| align=right|2,956|| align=right|0,028|| align=right|2,51|| align=right|5,081||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72681)||2001 FO62|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,219|| align=right|5,50|| align=right|4,184||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72682)||2001 FV63|| align=right|13,9|| align=right|3,171|| align=right|0,157|| align=right|5,31|| align=right|5,647||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72683)||2001 FS64|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,174|| align=right|6,64|| align=right|4,044||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72684)||2001 FX65|| align=right|15,5|| align=right|2,938|| align=right|0,032|| align=right|3,02|| align=right|5,035||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72685)||2001 FG66|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,111|| align=right|15,06|| align=right|4,261||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72686)||2001 FQ67|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,166|| align=right|8,50|| align=right|5,429||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72687)||2001 FW68|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,109|| align=right|12,73|| align=right|4,594||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72688)||2001 FG69|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,116|| align=right|4,40|| align=right|5,481||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72689)||2001 FD70|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,092|| align=right|4,56|| align=right|5,272||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72690)||2001 FX71|| align=right|14,1|| align=right|3,079|| align=right|0,081|| align=right|10,18|| align=right|5,403||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72691)||2001 FA72|| align=right|14,5|| align=right|2,953|| align=right|0,056|| align=right|11,86|| align=right|5,075||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72692)||2001 FN72|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,112|| align=right|6,43|| align=right|5,451||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72693)||2001 FS72|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,085|| align=right|9,26|| align=right|4,594||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72694)||2001 FT72|| align=right|14,0|| align=right|3,224|| align=right|0,051|| align=right|4,60|| align=right|5,787||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72695)||2001 FN73|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,046|| align=right|11,27|| align=right|5,357||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72696)||2001 FJ74|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,096|| align=right|10,80|| align=right|5,202||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72697)||2001 FX75|| align=right|14,3|| align=right|2,915|| align=right|0,172|| align=right|9,11|| align=right|4,977||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72698)||2001 FZ75|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,064|| align=right|10,09|| align=right|5,418||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72699)||2001 FN76|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,009|| align=right|3,39|| align=right|4,697||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72700)||2001 FC77|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,137|| align=right|8,43|| align=right|4,527||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72701)||2001 FZ77|| align=right|13,7|| align=right|3,074|| align=right|0,018|| align=right|16,88|| align=right|5,389||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72702)||2001 FQ78|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,050|| align=right|11,23|| align=right|5,392||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72703)||2001 FM79|| align=right|14,7|| align=right|2,959|| align=right|0,107|| align=right|8,86|| align=right|5,090||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72704)||2001 FX79|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,146|| align=right|6,66|| align=right|4,075||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72705)||2001 FO80|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,090|| align=right|10,53|| align=right|5,317||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72706)||2001 FU80|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,114|| align=right|9,98|| align=right|5,497||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72707)||2001 FX80|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,086|| align=right|4,52|| align=right|4,648||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72708)||2001 FS81|| align=right|15,3|| align=right|2,831|| align=right|0,064|| align=right|11,98|| align=right|4,763||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72709)||2001 FP82|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,005|| align=right|5,62|| align=right|4,508||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72710)||2001 FV82|| align=right|13,9|| align=right|3,178|| align=right|0,155|| align=right|17,80|| align=right|5,664||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72711)||2001 FW82|| align=right|14,5|| align=right|3,094|| align=right|0,064|| align=right|8,20|| align=right|5,442||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72712)||2001 FT84|| align=right|15,9|| align=right|3,064|| align=right|0,269|| align=right|2,30|| align=right|5,363||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72713)||2001 FQ86|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,197|| align=right|8,11|| align=right|4,162||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72714)||2001 FV86|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,107|| align=right|11,05|| align=right|5,110||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72715)||2001 FW86|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,114|| align=right|11,54|| align=right|5,200||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72716)||2001 FQ87|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,081|| align=right|11,09|| align=right|5,160||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72717)||2001 FA88|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,026|| align=right|11,93|| align=right|5,312||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72718)||2001 FJ90|| align=right|14,4|| align=right|3,030|| align=right|0,071|| align=right|3,09|| align=right|5,273||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72719)||2001 FT90|| align=right|14,4|| align=right|2,951|| align=right|0,045|| align=right|3,28|| align=right|5,069||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72720)||2001 FB91|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,280|| align=right|8,75|| align=right|3,641||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72721)||2001 FX91|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,056|| align=right|12,81|| align=right|4,629||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72722)||2001 FA92|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,109|| align=right|8,92|| align=right|4,537||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72723)||2001 FH93|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,034|| align=right|7,02|| align=right|4,502||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72724)||2001 FV93|| align=right|13,7|| align=right|3,102|| align=right|0,139|| align=right|10,77|| align=right|5,463||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72725)||2001 FP94|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,130|| align=right|7,00|| align=right|5,638||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72726)||2001 FY94|| align=right|13,5|| align=right|3,150|| align=right|0,177|| align=right|19,21|| align=right|5,591||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72727)||2001 FP96|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,059|| align=right|14,89|| align=right|5,685||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72728)||2001 FQ96|| align=right|14,5|| align=right|2,934|| align=right|0,033|| align=right|12,61|| align=right|5,024||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72729)||2001 FY96|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,092|| align=right|11,38|| align=right|5,403||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72730)||2001 FR99|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,042|| align=right|11,81|| align=right|5,337||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72731)||2001 FM100|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,083|| align=right|13,25|| align=right|4,246||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72732)||2001 FR101|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,075|| align=right|5,43|| align=right|3,724||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72733)||2001 FT101|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,058|| align=right|12,12|| align=right|4,655||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72734)||2001 FA102|| align=right|14,6|| align=right|2,994|| align=right|0,055|| align=right|9,66|| align=right|5,179||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72735)||2001 FM102|| align=right|14,8|| align=right|3,197|| align=right|0,100|| align=right|4,56|| align=right|5,715||MBA||17. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72736)||2001 FM103|| align=right|15,7|| align=right|2,973|| align=right|0,134|| align=right|1,62|| align=right|5,127||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72737)||2001 FF104|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,152|| align=right|6,73|| align=right|4,692||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72738)||2001 FG104|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,051|| align=right|3,74|| align=right|4,292||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72739)||2001 FU105|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,122|| align=right|3,95|| align=right|5,375||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72740)||2001 FZ105|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,146|| align=right|16,97|| align=right|5,599||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72741)||2001 FN106|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,164|| align=right|13,35|| align=right|4,400||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72742)||2001 FY108|| align=right|14,2|| align=right|3,049|| align=right|0,032|| align=right|7,19|| align=right|5,323||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72743)||2001 FS115|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,061|| align=right|10,26|| align=right|5,223||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72744)||2001 FF116|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,055|| align=right|14,78|| align=right|4,308||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72745)||2001 FU117|| align=right|14,5|| align=right|2,681|| align=right|0,107|| align=right|12,34|| align=right|4,390||MBA||19. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72746)||2001 FN120|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,095|| align=right|5,12|| align=right|4,646||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72747)||2001 FR121|| align=right|14,6|| align=right|3,042|| align=right|0,148|| align=right|11,20|| align=right|5,306||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72748)||2001 FR126|| align=right|14,9|| align=right|3,004|| align=right|0,039|| align=right|16,30|| align=right|5,206||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72749)||2001 FX126|| align=right|13,4|| align=right|3,173|| align=right|0,052|| align=right|22,65|| align=right|5,651||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72750)||2001 FH127|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,035|| align=right|10,42|| align=right|5,649||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72751)||2001 FW128|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,130|| align=right|8,67|| align=right|4,216||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72752)||2001 FR129|| align=right|14,9|| align=right|3,062|| align=right|0,031|| align=right|9,26|| align=right|5,358||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72753)||2001 FK130|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,166|| align=right|2,10|| align=right|3,788||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72754)||2001 FC131|| align=right|16,3|| align=right|2,715|| align=right|0,026|| align=right|1,24|| align=right|4,474||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72755)||2001 FO132|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,068|| align=right|13,40|| align=right|4,133||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72756)||2001 FA135|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,105|| align=right|13,98|| align=right|4,809||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72757)||2001 FP135|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,127|| align=right|15,46|| align=right|4,223||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72758)||2001 FB136|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,145|| align=right|12,66|| align=right|4,494||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72759)||2001 FF139|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,096|| align=right|2,00|| align=right|4,496||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72760)||2001 FZ139|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,066|| align=right|8,40|| align=right|4,650||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72761)||2001 FS142|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,020|| align=right|14,93|| align=right|5,444||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72762)||2001 FT142|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,061|| align=right|10,36|| align=right|5,382||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72763)||2001 FT143|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,134|| align=right|5,83|| align=right|5,695||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72764)||2001 FA144|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,050|| align=right|13,27|| align=right|4,523||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72765)||2001 FK144|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,171|| align=right|10,38|| align=right|4,305||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72766)||2001 FS144|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,086|| align=right|11,48|| align=right|5,361||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72767)||2001 FJ145|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|6,17|| align=right|4,547||MBA||24. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72768)||2001 FD146|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,056|| align=right|8,70|| align=right|4,560||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72769)||2001 FQ147|| align=right|14,3|| align=right|2,926|| align=right|0,031|| align=right|8,78|| align=right|5,004||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72770)||2001 FR147|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,060|| align=right|9,54|| align=right|5,490||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72771)||2001 FT147|| align=right|15,7|| align=right|2,993|| align=right|0,162|| align=right|0,20|| align=right|5,178||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72772)||2001 FU147|| align=right|14,4|| align=right|2,964|| align=right|0,055|| align=right|8,88|| align=right|5,102||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72773)||2001 FL150|| align=right|15,5|| align=right|3,085|| align=right|0,148|| align=right|16,97|| align=right|5,417||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72774)||2001 FV150|| align=right|14,7|| align=right|2,954|| align=right|0,053|| align=right|2,94|| align=right|5,077||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72775)||2001 FJ152|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,140|| align=right|15,69|| align=right|4,150||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72776)||2001 FL152|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,165|| align=right|6,26|| align=right|5,649||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72777)||2001 FJ154|| align=right|13,7|| align=right|2,563|| align=right|0,173|| align=right|11,86|| align=right|4,102||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72778)||2001 FV157|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,094|| align=right|11,66|| align=right|5,174||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72779)||2001 FA159|| align=right|15,1|| align=right|2,533|| align=right|0,077|| align=right|14,63|| align=right|4,030||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72780)||2001 FW163|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,106|| align=right|14,80|| align=right|4,205||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72781)||2001 FG166|| align=right|16,1|| align=right|3,187|| align=right|0,138|| align=right|2,02|| align=right|5,689||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72782)||2001 FF167|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,101|| align=right|3,85|| align=right|5,344||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72783)||2001 FX168|| align=right|13,2|| align=right|3,047|| align=right|0,158|| align=right|11,61|| align=right|5,317||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72784)||2001 FA170|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,054|| align=right|14,33|| align=right|4,206||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72785)||2001 FB170|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,034|| align=right|9,76|| align=right|5,472||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72786)||2001 FZ170|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,170|| align=right|15,13|| align=right|4,290||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72787)||2001 FB171|| align=right|14,2|| align=right|3,130|| align=right|0,006|| align=right|8,18|| align=right|5,536||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72788)||2001 FV171|| align=right|13,1|| align=right|3,083|| align=right|0,154|| align=right|22,98|| align=right|5,412||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72789)||2001 FG173|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,165|| align=right|5,26|| align=right|4,529||MBA||21. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72790)||2001 FR175|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,050|| align=right|10,83|| align=right|5,373||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72791)||2001 FW175|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,059|| align=right|10,92|| align=right|5,368||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72792)||2001 FD176|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|10,55|| align=right|5,105||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72793)||2001 FF176|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,083|| align=right|9,89|| align=right|5,314||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72794)||2001 FA178|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,090|| align=right|9,86|| align=right|5,499||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72795)||2001 FJ179|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,087|| align=right|22,57|| align=right|5,438||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72796)||2001 FR179|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,126|| align=right|9,06|| align=right|4,160||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72797)||2001 FU180|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,030|| align=right|2,34|| align=right|5,150||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72798)||2001 FL186|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,076|| align=right|5,43|| align=right|4,640||MBA||17. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72799)||2001 FC188|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,020|| align=right|13,66|| align=right|3,853||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72800)||2001 FR188|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,082|| align=right|11,38|| align=right|5,419||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72801)||2001 FE192|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,155|| align=right|3,27|| align=right|5,786||MBA||25. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(72802)||2001 FT192|| align=right|15,5|| align=right|2,923|| align=right|0,094|| align=right|5,08|| align=right|4,996||MBA||26. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(72803)||2001 GD|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,157|| align=right|18,46|| align=right|5,696||MBA||1. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72804)||2001 GQ|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,083|| align=right|12,15|| align=right|5,119||MBA||11. dubna 2001||Mallorca||S. Sanchez
|-
|(72805)||2001 GN1|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,116|| align=right|14,12|| align=right|4,264||MBA||14. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72806)||2001 GA5|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,122|| align=right|15,44|| align=right|4,269||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72807)||2001 GG5|| align=right|13,2|| align=right|3,102|| align=right|0,168|| align=right|16,12|| align=right|5,461||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72808)||2001 GS5|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,064|| align=right|8,82|| align=right|5,141||MBA||13. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72809)||2001 GW5|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,111|| align=right|27,91|| align=right|4,160||MBA||13. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72810)||2001 GJ7|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,068|| align=right|11,38|| align=right|5,193||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72811)||2001 GN7|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,046|| align=right|11,40|| align=right|5,357||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72812)||2001 GB8|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,032|| align=right|11,32|| align=right|5,374||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72813)||2001 GP8|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,253|| align=right|16,98|| align=right|5,487||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72814)||2001 GX8|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,027|| align=right|5,03|| align=right|4,675||MBA||15. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72815)||2001 GY8|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,217|| align=right|12,37|| align=right|4,260||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72816)||2001 GJ9|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,081|| align=right|8,33|| align=right|5,404||MBA||15. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72817)||2001 GH11|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,112|| align=right|12,05|| align=right|4,574||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72818)||2001 HM|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|13,40|| align=right|4,095||MBA||16. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72819) Brunet||2001 HX|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,063|| align=right|9,35|| align=right|5,642||MBA||18. dubna 2001||St.-Veran||St.-Veran
|-
|(72820)||2001 HR1|| align=right|15,1|| align=right|2,868|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|4,856||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72821)||2001 HW2|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,049|| align=right|3,88|| align=right|4,650||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72822)||2001 HF3|| align=right|14,5|| align=right|3,051|| align=right|0,079|| align=right|9,65|| align=right|5,328||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72823)||2001 HO3|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,140|| align=right|12,00|| align=right|4,576||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72824)||2001 HG4|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,247|| align=right|13,12|| align=right|5,347||MBA||19. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72825)||2001 HZ5|| align=right|12,7|| align=right|3,160|| align=right|0,032|| align=right|16,94|| align=right|5,617||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72826)||2001 HD7|| align=right|14,5|| align=right|3,235|| align=right|0,152|| align=right|21,78|| align=right|5,818||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72827) Maxaub||2001 HT8|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,125|| align=right|14,90|| align=right|4,170||MBA||23. dubna 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(72828)||2001 HG10|| align=right|13,9|| align=right|3,203|| align=right|0,086|| align=right|22,33|| align=right|5,730||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72829)||2001 HQ11|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,172|| align=right|12,70|| align=right|4,640||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72830)||2001 HL13|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,181|| align=right|4,61|| align=right|5,608||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72831)||2001 HJ14|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,107|| align=right|15,84|| align=right|5,436||MBA||23. dubna 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(72832)||2001 HW14|| align=right|16,0|| align=right|2,787|| align=right|0,045|| align=right|4,53|| align=right|4,652||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72833)||2001 HL15|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,071|| align=right|11,33|| align=right|4,488||MBA||21. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72834)||2001 HQ16|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,148|| align=right|11,95|| align=right|4,417||MBA||25. dubna 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(72835)||2001 HE19|| align=right|15,7|| align=right|3,007|| align=right|0,058|| align=right|5,11|| align=right|5,214||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72836)||2001 HF22|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,044|| align=right|14,15|| align=right|5,723||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72837)||2001 HQ24|| align=right|14,9|| align=right|2,878|| align=right|0,103|| align=right|13,98|| align=right|4,881||MBA||24. dubna 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(72838)||2001 HM29|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,118|| align=right|19,61|| align=right|5,301||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72839)||2001 HS31|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,182|| align=right|9,58|| align=right|4,453||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72840)||2001 HW31|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,065|| align=right|17,20|| align=right|5,473||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72841)||2001 HC32|| align=right|15,2|| align=right|2,948|| align=right|0,057|| align=right|2,84|| align=right|5,062||MBA||27. dubna 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(72842)||2001 HY32|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,082|| align=right|5,90|| align=right|5,652||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72843)||2001 HP33|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,062|| align=right|12,41|| align=right|5,183||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72844)||2001 HL34|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,033|| align=right|8,82|| align=right|5,638||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72845)||2001 HP34|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,138|| align=right|12,63|| align=right|5,579||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72846)||2001 HY35|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,095|| align=right|8,35|| align=right|5,315||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72847)||2001 HD36|| align=right|13,9|| align=right|2,909|| align=right|0,026|| align=right|17,13|| align=right|4,962||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72848)||2001 HV36|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,050|| align=right|16,51|| align=right|5,498||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72849)||2001 HK40|| align=right|13,5|| align=right|3,202|| align=right|0,082|| align=right|11,80|| align=right|5,729||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72850)||2001 HV40|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,061|| align=right|22,72|| align=right|4,400||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72851)||2001 HW41|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,075|| align=right|14,63|| align=right|4,440||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72852)||2001 HD42|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,123|| align=right|16,50|| align=right|5,336||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72853)||2001 HE42|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,082|| align=right|9,62|| align=right|5,422||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72854)||2001 HK43|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,066|| align=right|10,24|| align=right|5,400||MBA||16. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72855)||2001 HX43|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,191|| align=right|6,06|| align=right|4,080||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72856)||2001 HB45|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|9,50|| align=right|5,649||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72857)||2001 HL46|| align=right|15,4|| align=right|3,124|| align=right|0,068|| align=right|3,21|| align=right|5,522||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72858)||2001 HO46|| align=right|15,7|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|1,56|| align=right|5,436||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72859)||2001 HS46|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,038|| align=right|10,68|| align=right|5,146||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72860)||2001 HL48|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,095|| align=right|14,59|| align=right|4,303||MBA||21. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72861)||2001 HN49|| align=right|14,8|| align=right|3,025|| align=right|0,054|| align=right|10,59|| align=right|5,261||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72862)||2001 HE50|| align=right|14,0|| align=right|2,589|| align=right|0,073|| align=right|14,52|| align=right|4,165||MBA||21. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72863)||2001 HJ51|| align=right|16,7|| align=right|2,413|| align=right|0,173|| align=right|2,23|| align=right|3,747||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72864)||2001 HD54|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,173|| align=right|27,63|| align=right|4,399||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72865)||2001 HK58|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,006|| align=right|14,24|| align=right|5,545||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72866)||2001 HQ58|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,049|| align=right|9,81|| align=right|5,209||MBA||25. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72867)||2001 HU58|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,031|| align=right|7,58|| align=right|5,257||MBA||25. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72868)||2001 HE59|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,162|| align=right|7,94|| align=right|5,358||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72869)||2001 HE62|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,158|| align=right|6,00|| align=right|5,698||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72870)||2001 HT65|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,028|| align=right|21,56|| align=right|5,660||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72871)||2001 JM3|| align=right|15,9|| align=right|2,781|| align=right|0,160|| align=right|6,90|| align=right|4,637||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72872)||2001 JT3|| align=right|12,9|| align=right|3,046|| align=right|0,111|| align=right|14,38|| align=right|5,314||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72873)||2001 JX4|| align=right|15,5|| align=right|2,938|| align=right|0,070|| align=right|12,14|| align=right|5,035||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72874)||2001 JF6|| align=right|14,5|| align=right|2,805|| align=right|0,180|| align=right|11,61|| align=right|4,698||MBA||14. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72875)||2001 JC8|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,230|| align=right|15,95|| align=right|5,533||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72876)||2001 KH2|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,203|| align=right|16,11|| align=right|4,046||MBA||20. května 2001||Pises||M. Ory
|-
|(72877)||2001 KL2|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,066|| align=right|13,68|| align=right|5,775||MBA||21. května 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(72878)||2001 KD4|| align=right|13,2|| align=right|3,242|| align=right|0,110|| align=right|11,39|| align=right|5,836||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72879)||2001 KR5|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,078|| align=right|15,76|| align=right|5,554||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72880)||2001 KP7|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,116|| align=right|5,49|| align=right|5,796||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72881)||2001 KU7|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,051|| align=right|10,95|| align=right|5,349||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72882)||2001 KM9|| align=right|13,9|| align=right|3,201|| align=right|0,109|| align=right|16,67|| align=right|5,725||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72883)||2001 KJ12|| align=right|13,7|| align=right|3,043|| align=right|0,059|| align=right|20,01|| align=right|5,308||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72884)||2001 KK12|| align=right|15,2|| align=right|3,086|| align=right|0,110|| align=right|6,24|| align=right|5,420||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72885)||2001 KJ14|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,030|| align=right|12,55|| align=right|5,585||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72886)||2001 KC18|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,052|| align=right|10,76|| align=right|5,122||MBA||21. května 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(72887)||2001 KE19|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,170|| align=right|15,49|| align=right|5,746||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72888)||2001 KW25|| align=right|14,5|| align=right|3,124|| align=right|0,108|| align=right|15,29|| align=right|5,521||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72889)||2001 KG26|| align=right|15,1|| align=right|3,214|| align=right|0,123|| align=right|3,64|| align=right|5,761||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72890)||2001 KF29|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,123|| align=right|7,79|| align=right|5,319||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72891)||2001 KL31|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,083|| align=right|14,06|| align=right|5,589||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72892)||2001 KH38|| align=right|14,0|| align=right|2,666|| align=right|0,155|| align=right|14,78|| align=right|4,353||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72893)||2001 KG43|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,096|| align=right|19,03|| align=right|5,502||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72894)||2001 KE45|| align=right|13,2|| align=right|3,124|| align=right|0,162|| align=right|18,69|| align=right|5,520||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72895)||2001 KA52|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,087|| align=right|11,18|| align=right|4,111||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72896)||2001 KA54|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,078|| align=right|5,08|| align=right|5,619||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72897)||2001 KM55|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,065|| align=right|17,23|| align=right|5,671||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72898)||2001 KO56|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,075|| align=right|18,09|| align=right|5,564||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72899)||2001 KA61|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,087|| align=right|9,93|| align=right|5,474||MBA||17. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72900)||2001 KB61|| align=right|14,5|| align=right|3,003|| align=right|0,112|| align=right|10,25|| align=right|5,204||MBA||17. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72901)||2001 KJ69|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,083|| align=right|25,10|| align=right|4,675||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72902)||2001 KE71|| align=right|14,7|| align=right|2,985|| align=right|0,188|| align=right|11,06|| align=right|5,155||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72903)||2001 KO71|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,237|| align=right|11,70|| align=right|5,132||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72904)||2001 KM74|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,019|| align=right|20,51|| align=right|5,595||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72905)||2001 LX|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,157|| align=right|3,53|| align=right|3,630||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72906)||2001 LQ1|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,094|| align=right|10,51|| align=right|5,305||MBA||13. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(72907)||2001 MY1|| align=right|13,9|| align=right|2,548|| align=right|0,104|| align=right|13,92|| align=right|4,067||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(72908)||2001 MC11|| align=right|13,4|| align=right|3,219|| align=right|0,138|| align=right|9,70|| align=right|5,775||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(72909)||2001 NH|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,075|| align=right|6,63|| align=right|3,597||MBA||10. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(72910)||2001 ND16|| align=right|17,2|| align=right|2,303|| align=right|0,159|| align=right|1,20|| align=right|3,493||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(72911)||2001 OC32|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,080|| align=right|15,03|| align=right|5,615||MBA||23. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72912)||2001 OA84|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,169|| align=right|13,34|| align=right|4,347||MBA||18. července 2001||Mauna Kea||D. J. Tholen
|-
|(72913)||2001 OA95|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,115|| align=right|5,29|| align=right|5,672||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(72914)||2001 PS14|| align=right|16,8|| align=right|2,375|| align=right|0,232|| align=right|2,40|| align=right|3,660||MBA||14. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(72915)||2001 PK24|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,098|| align=right|9,63|| align=right|5,633||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72916)||2001 QR53|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,112|| align=right|4,82|| align=right|3,346||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72917)||2001 QX87|| align=right|16,7|| align=right|2,270|| align=right|0,123|| align=right|6,24|| align=right|3,419||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72918)||2001 RB134|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,172|| align=right|3,18|| align=right|3,805||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72919)||2001 SJ45|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,067|| align=right|4,96|| align=right|4,687||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72920)||2001 SK79|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,112|| align=right|9,84|| align=right|5,217||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72921)||2001 UU36|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,131|| align=right|8,18|| align=right|3,608||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72922)||2001 UL213|| align=right|16,7|| align=right|2,559|| align=right|0,134|| align=right|13,28|| align=right|4,094||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72923)||2001 VM32|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,206|| align=right|2,52|| align=right|3,694||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72924)||2001 WM66|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|2,14|| align=right|4,181||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72925)||2001 XJ90|| align=right|16,1|| align=right|2,638|| align=right|0,015|| align=right|1,12|| align=right|4,283||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72926)||2001 XB128|| align=right|15,9|| align=right|2,643|| align=right|0,106|| align=right|3,84|| align=right|4,295||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72927)||2001 XX155|| align=right|16,2|| align=right|2,465|| align=right|0,028|| align=right|4,76|| align=right|3,870||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(72928)||2002 AD5|| align=right|16,1|| align=right|2,992|| align=right|0,051|| align=right|1,64|| align=right|5,175||MBA||8. ledna 2002||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(72929)||2002 AV8|| align=right|16,6|| align=right|2,188|| align=right|0,111|| align=right|3,77|| align=right|3,237||MBA||7. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72930)||2002 AE10|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,143|| align=right|3,22|| align=right|3,668||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72931)||2002 AJ14|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,252|| align=right|6,76|| align=right|3,597||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72932)||2002 AB62|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,256|| align=right|1,66|| align=right|3,619||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72933)||2002 AS90|| align=right|16,2|| align=right|1,889|| align=right|0,070|| align=right|26,54|| align=right|2,596||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72934)||2002 AZ134|| align=right|16,3|| align=right|2,948|| align=right|0,064|| align=right|1,10|| align=right|5,062||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72935)||2002 AG154|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,201|| align=right|1,67|| align=right|3,610||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72936)||2002 AR167|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,154|| align=right|1,35|| align=right|3,727||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72937)||2002 AR174|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,211|| align=right|3,56|| align=right|3,240||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72938)||2002 BB21|| align=right|16,0|| align=right|1,938|| align=right|0,051|| align=right|22,00|| align=right|2,698||MBA||25. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72939)||2002 BA24|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,276|| align=right|11,21|| align=right|4,058||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72940)||2002 BC30|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|9,86|| align=right|3,638||MBA||21. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(72941)||2002 CD8|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,203|| align=right|6,26|| align=right|3,609||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(72942)||2002 CU9|| align=right|16,5|| align=right|1,905|| align=right|0,086|| align=right|19,22|| align=right|2,629||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72943)||2002 CU10|| align=right|16,6|| align=right|1,925|| align=right|0,121|| align=right|23,03|| align=right|2,670||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72944)||2002 CX15|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,224|| align=right|8,89|| align=right|3,609||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72945)||2002 CJ16|| align=right|16,6|| align=right|1,899|| align=right|0,066|| align=right|20,12|| align=right|2,617||MBA||7. února 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(72946)||2002 CY16|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,170|| align=right|7,32|| align=right|3,623||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72947)||2002 CZ19|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,155|| align=right|3,43|| align=right|3,247||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(72948)||2002 CC39|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,230|| align=right|2,97|| align=right|4,251||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72949)||2002 CC43|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,251|| align=right|6,28|| align=right|3,596||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(72950)||2002 CF44|| align=right|17,2|| align=right|2,138|| align=right|0,095|| align=right|0,19|| align=right|3,126||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72951)||2002 CC52|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,211|| align=right|3,12|| align=right|3,549||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72952)||2002 CE57|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,110|| align=right|6,38|| align=right|3,558||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72953)||2002 CJ59|| align=right|16,6|| align=right|2,261|| align=right|0,164|| align=right|1,95|| align=right|3,400||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72954)||2002 CF84|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,176|| align=right|2,80|| align=right|3,751||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72955)||2002 CV95|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,236|| align=right|6,01|| align=right|4,258||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72956)||2002 CU100|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,119|| align=right|4,05|| align=right|3,420||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72957)||2002 CZ100|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,264|| align=right|7,48|| align=right|3,480||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72958)||2002 CP104|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,139|| align=right|3,72|| align=right|3,708||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72959)||2002 CK105|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,212|| align=right|2,10|| align=right|3,566||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72960)||2002 CZ110|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,067|| align=right|5,48|| align=right|3,325||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72961)||2002 CJ112|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,139|| align=right|3,19|| align=right|3,690||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72962)||2002 CN112|| align=right|16,4|| align=right|2,278|| align=right|0,150|| align=right|4,38|| align=right|3,437||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72963)||2002 CC113|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,191|| align=right|2,25|| align=right|3,626||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72964)||2002 CP117|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,081|| align=right|6,71|| align=right|3,565||MBA||9. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72965)||2002 CR133|| align=right|15,5|| align=right|2,785|| align=right|0,189|| align=right|9,25|| align=right|4,648||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72966)||2002 CG140|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,186|| align=right|8,55|| align=right|3,864||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72967)||2002 CH141|| align=right|15,2|| align=right|2,243|| align=right|0,246|| align=right|7,12|| align=right|3,358||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72968)||2002 CK151|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,130|| align=right|7,38|| align=right|3,654||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72969)||2002 CD152|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,211|| align=right|2,43|| align=right|3,635||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72970)||2002 CZ174|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,129|| align=right|7,11|| align=right|3,731||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72971)||2002 CR195|| align=right|16,7|| align=right|2,181|| align=right|0,102|| align=right|6,14|| align=right|3,220||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72972)||2002 CL210|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,149|| align=right|2,27|| align=right|3,679||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72973)||2002 CU217|| align=right|17,3|| align=right|2,188|| align=right|0,171|| align=right|1,66|| align=right|3,237||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72974)||2002 CE221|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,164|| align=right|3,74|| align=right|3,616||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72975)||2002 CB232|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,239|| align=right|25,79|| align=right|5,625||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72976)||2002 CQ235|| align=right|16,4|| align=right|2,230|| align=right|0,184|| align=right|7,25|| align=right|3,329||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72977)||2002 CT236|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,186|| align=right|6,63|| align=right|4,432||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72978)||2002 CU236|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,207|| align=right|5,97|| align=right|3,879||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72979)||2002 CN239|| align=right|17,0|| align=right|2,223|| align=right|0,213|| align=right|3,82|| align=right|3,313||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72980)||2002 CJ243|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,068|| align=right|4,06|| align=right|3,519||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72981)||2002 CV246|| align=right|16,7|| align=right|2,411|| align=right|0,221|| align=right|3,03|| align=right|3,743||MBA||15. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(72982)||2002 CC248|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,119|| align=right|5,78|| align=right|3,707||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72983)||2002 CG248|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,053|| align=right|13,66|| align=right|3,722||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72984)||2002 CB253|| align=right|16,4|| align=right|2,714|| align=right|0,108|| align=right|4,48|| align=right|4,471||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(72985)||2002 DK2|| align=right|16,8|| align=right|2,185|| align=right|0,094|| align=right|6,83|| align=right|3,228||MBA||19. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72986)||2002 DQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|23,62|| align=right|3,400||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72987)||2002 DL18|| align=right|17,4|| align=right|1,900|| align=right|0,051|| align=right|21,17|| align=right|2,618||MBA||21. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72988)||2002 EP|| align=right|16,6|| align=right|2,489|| align=right|0,155|| align=right|2,82|| align=right|3,925||MBA||5. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72989)||2002 EW1|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,172|| align=right|22,57|| align=right|3,297||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72990)||2002 EK6|| align=right|16,6|| align=right|2,183|| align=right|0,160|| align=right|3,44|| align=right|3,224||MBA||12. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72991)||2002 EW7|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,280|| align=right|27,94|| align=right|4,151||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(72992)||2002 EM10|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,096|| align=right|7,39|| align=right|3,789||MBA||15. března 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(72993)||2002 ES10|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,158|| align=right|2,50|| align=right|3,575||MBA||15. března 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(72994)||2002 EZ10|| align=right|17,2|| align=right|2,256|| align=right|0,208|| align=right|0,97|| align=right|3,389||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(72995)||2002 ER12|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,133|| align=right|2,45|| align=right|3,819||MBA||14. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72996)||2002 EZ12|| align=right|17,2|| align=right|2,195|| align=right|0,104|| align=right|3,83|| align=right|3,251||MBA||14. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(72997)||2002 EF15|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,125|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA||5. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(72998)||2002 EC16|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,130|| align=right|5,70|| align=right|4,367||MBA||6. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(72999)||2002 EN20|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,072|| align=right|6,42|| align=right|3,546||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(73000)||2002 ER20|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,103|| align=right|5,58|| align=right|4,200||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek